

Geografia 
 Filippine

San Manuel – municipalità nella Provincia di Isabela
San Manuel – municipalità nella Provincia di Pangasinan
San Manuel – municipalità nella Provincia di Tarlac

 Honduras

 San Manuel – comune nel Dipartimento di Cortés
 San Manuel Colohete – comune nel Dipartimento di Lempira

 Guatemala

 San Manuel Chaparrón – comune nel Dipartimento di Jalapa

 Stati Uniti d'America
San Manuel – census-designated place dell'Arizona